Zootrophion — род многолетних травянистых растений подтрибы Pleurothallidinae трибы Epidendreae семейства .

Виды 
По данным The Plant List: 

 Zootrophion alvaroi (Garay) Luer		
 Zootrophion argus (Kraenzl.) Luer		
 Zootrophion atropurpureum (Lindl.) Luer		
 Zootrophion beloglottis (Schltr.) Luer		
 Zootrophion dayanum (Rchb.f.) Luer		
 Zootrophion dodsonii (Luer) Luer		
 Zootrophion endresianum (Kraenzl.) Luer		
 Zootrophion erlangense Roeth & Rysy		
 Zootrophion gracilentum (Rchb.f.) Luer		
 Zootrophion griffin Luer		
 Zootrophion hirtzii Luer		
 Zootrophion hypodiscus (Rchb.f.) Luer		
 Zootrophion lappaceum Luer & R.Escobar		
 Zootrophion leonii D.E.Benn. & Christenson		
 Zootrophion niveum Luer & Hirtz		
 Zootrophion oblongifolium (Rolfe) Luer		
 Zootrophion serpentinum Luer		
 Zootrophion trivalve (Luer & R.Escobar) Luer		
 Zootrophion vasquezii Luer		
 Zootrophion vulturiceps (Luer) Luer		
 Zootrophion williamsii Luer

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Zootrophion на сайте flickr.com

Орхидные